

Місцевість:
 Адамівка — передмістя міста Бережани
 Адамівка — передмістя смт. Журавно

Села:
 Адамівка — Вінницька область, Барський район
 Адамівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Адамівка — Вінницька область, Калинівський район
 Адамівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Адамівка — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Адамівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Адамівка — Донецька область, Краматорський район
 Адамівка — Житомирська область, Баранівський район
 Адамівка — Львівська область, Червоноградський район
 Адамівка — Миколаївська область, Врадіївський район
 Адамівка — Одеська область, Березівський район
 Адамівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Адамівка — Одеська область, Подільський район
 Адамівка — Рівненська область, Дубенський район
 Адамівка — Рівненська область, Рівненський район
 Адамівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Зіньківська сільська громада
 Адамівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Деражнянська міська громада
 Адамівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Адамівка — Чернігівська область, Борзнянський  район
 Адамівка — Чернігівська область, Носівський район

 Адамівка — село Ширяївського району Одеської області приєднано до села Армашівка
 Адамівка — колишнє село Чигиринського району Черкаської області, затоплене водами Кременчуцького водосховища

Колонія:
 Адамівка — колишня колонія, Житомирська область, Червоноармійський район

Селище:
 Адамівка — Черкаська область, Жашківський район

Археологічні поселення:
 Адамівка — поселення ранньої залізної доби біля с. Адамівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.

Присілки:
 Адамівка — Вітебська область, Лепельський район
 Адамівка — Вітебська область, Чашницький район, Краснолуцька сільська рада
 Адамівка — Вітебська область, Чашницький район, Латиголіцька сільська рада
 Адамівка — Гомельська область, Речицький район

Адамівка () — село, Підкарпатське воєводство, Переворський повіт

Село:
 Адамівка () — Оренбурзька область, Переволоцький район
Селища:
 Адамівка () — Курська область, Совєтський район
 Адамівка () — Оренбурзька область, Адамовський район
Присілки:
 Адамівка () — Башкортостан, Альшеєвський район
 Адамівка () — Калузька область, Мосальський район
 Адамівка () — Костромська область, Кадийський район